Piquemal ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Piquemal (* 1940),  französischer General
 Claude Piquemal (* 1939), französischer Leichtathlet